Кубок Колумбии по футболу 2009 года, официально Кубок Postobón 2009 по названию главного спонсора, — 8-й розыгрыш Кубка Колумбии, соревнования для профессиональных клубов DIMAYOR. Он начался 4 марта и закончился 18 ноября 2009 года. Победитель получил право представлять Колумбию в Южноамериканском кубке 2010.

Формат 
В турнире приняло участие 36 команд. На первой фазе соревнования они были разделены на 6 групп по 6 клубов по географическому принципу. Команды играли каждый с каждым по два матча (дома и в гостях), в следующую фазу выходили команды, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах. Вторая фаза начиналась с 1/8 финала и далее шли игры на выбывание с двухматчевыми сериями, в 1/2 финала выходили 3 победителя и одна лучшая из проигравших четвертьфиналов.

Первая фаза

Группа A 
Группа состояла из команд Карибского и Атлантического регионов.

Источник:

Группа B 
Группа состояла из команд региона Пайса.

Источник:

Группа C 
Группа состояла из команд региона Сантандер.

Источник:

Группа D 
Группа состояла из команд столичного округа Боготы.

Источник:

Группа E 
Группа состояла из команд Тихоокеанского региона.

Источник:

Группа F 
Группа состояла из Зоны Кофе.

Источник:

Вторая фаза

1/8 финала 
Матчи начались 26 августа и закончились 2 сентября.

|}

1/4 финала 
Матчи начались 16 сентября и закончились 23 сентября.

|}

1/2 финала 
Матчи прошли с 28 октября по 4 ноября.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 11 ноября, а ответный 18 ноября.

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт DIMAYOR
 Кубок Колумбии 2009 на RSSSF

Кубок Колумбии по футболу
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2009 году